Bei der 41. Schacholympiade 2014 in Tromsø spielten 134 Teams im Frauenturnier. Unten ist der Endstand als komplette Fortschrittstabelle aufgeführt.

Anmerkungen zur Tabelle und Ermittlung der Platzierung 
Die Schacholympiade ist ein Mannschaftsturnier. Es wurden elf Runden nach Schweizer System gespielt. Beim Schweizer System werden jeweils wertungsgleiche Mannschaften untereinander ausgelost, wobei die Startnummer berücksichtigt wird. Jede Mannschaft (Team) konnte pro Mannschaftskampf vier Spieler einsetzen. Je Mannschaftskampf werden vier Einzelpunkte (Brettpunkte) vergeben. Der Code ist ein Kurzschlüssel für die Mannschaften. Die Summe der Brettpunkte steht unter BP. Das Ergebnis eines Mannschaftskampfes sind die Mannschaftspunkte (Sieg = 2, Unentschieden = 1, Verlust = 0).

Zur Ermittlung der Platzierung (Rg = Rang) wurden folgende Wertungen herangezogen.
 MP (Summe der Mannschaftspunkte)
 Wtg2 (Olympiade-Sonneborn-Berger-Wertung)
 BP (Summe der Brettpunkte)
 Wtg4 (Olympiade-Buchholz-Wertung)

Endstand der Schacholympiade als Fortschrittstabelle

Anmerkungen 
 Die Mannschaft aus Swasiland reiste verspätet an, konnte aber das Turnier noch aufnehmen.
 In der ersten Runde wurden außerdem die Teams von Turkmenien und Syrien angesetzt, die nicht vor Ort anwesend waren und auch im weiteren Turnierverlauf nicht eintrafen. Die jeweiligen Gegner gewannen kampflos.
 Die Mannschaften IBCA, ICCD und IPCA vertraten die Internationalen Verbände der Blinden und Sehbehinderten, der  Gehörlosen sowie der Körperbehinderten.

Die Mannschaft aus Burundi 
Einen kuriosen Verlauf nahm das Turnier für die Mannschaft aus Burundi. In der ersten Runde gewannen die Spielerinnen kampflos gegen einen der nicht angereisten Gegner.
In Runde 2 verloren die Afrikanerinnen kampflos, weil sie im Gegensatz zum FIDE-Regelwerk nicht pünktlich am Brett erschienen waren. In den Runden 3, 4 und 5 verloren sie jeweils nach regulärem Spielverlauf mit 0:4.
Ab Runde 6 erschienen die Spielerinnen nicht mehr zum Wettkampf und waren auch am Ort der Schacholympiade nicht auffindbar. Mit ihnen verschwanden auch ein Spieler aus dem burundischen Herren-Team und ein Offizieller. Bis zum Ende des Turniers hatten die Organisatoren keine Kenntnis vom Aufenthalt der Mannschaft. Ab Runde 8 wurde die Mannschaft nicht mehr angesetzt. Die Gegner in Runde 6 und 7 gewannen jeweils kampflos.

Weblinks 

2014 Frauen
Liste (Schach)
Schachveranstaltung 2014
Frauenschachturnier